Hieronder volgt een lijst van expedities naar het Russische ruimtestation Mir.

Expedities naar Mir
Russische ruimtevaart
Bemande ruimtevaart